Умала́тов — фамилия дагестанского происхождения. Известные носители:

 Умалатов, Адам (1975—2001) — бригадный генерал ВС ЧРИ, амир исламской бригады Джундуллах.
 Умалатов, Алипаша Джалалович (1927—2022) — советский политический и партийный деятель.
 Умалатов, Гасан Насрулаевич (род. 1982) — российский боец смешанного стиля.
 Умалатов, Магомед Насрулаевич (род. 1992) — российский боец смешанных боевых искусств.
 Умалатова, Сажи Зайндиновна (род. 1953) — политический и общественный деятель, депутат Верховного Совета СССР до августа 1991 года.